Аббревиатура ПМД может подразумевать:

 ПМД (Партия мира и демократии) — курдская политическая партия социалистической направленности в Турции.
 ПМД (Подъёмно-маршевый двигатель) — силовая установка самолетов вертикального взлета и посадки (например Як-141).

Обозначение ПМД может иметь отношение к:

 ПМД-6 — советская противопехотная мина фугасного действия.
 ПМД (Пожарная моторная дрезина) — советская серия грузовых и пожарных железнодорожных дрезин.
 ПМД - Поляризационная модовая дисперсия